Первая Лига ХФЛ — 24-й розыгрыш турнира. «Динамо» (Загреб) защищает свой чемпионский титул.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

Чемпионат Хорватии по футболу
Хорватия